Ким Клейстерс - победительница турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Финал)
  Виктория Азаренко (Четвёртый раунд)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Агнешка Радваньска (Четвертьфинал)  Елена Янкович (Четвёртый раунд)  Ли На (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)  Янина Викмайер (Четвертьфинал)  Марион Бартоли (Полуфинал)  Ким Клейстерс (Титул)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Надежда Петрова ''(Третий раунд)

<li> Шахар Пеер (Третий раунд)
<li> Араван Резай (Второй раунд)
<li> Даниэла Хантухова (Четвёртый раунд)
<li> Чжэн Цзе (Второй раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Второй раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Четвёртый раунд)
<li> Сабина Лисицки (Второй раунд, снятие с турнира)
<li> Алиса Клейбанова (Второй раунд)
<li> Ана Иванович (Третий раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Третий раунд)
<li> Агнеш Савай (Третий раунд)
<li> Елена Веснина (Третий раунд)
<li> Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li> Александра Возняк (Второй раунд)
<li> Мария Кириленко (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетки турнира

Sony Ericsson Open 2010